Aa est le nom de plusieurs cours d'eau en Europe.

Étymologie 
L'hydronyme Aa est issu ultimement du proto-germanique *ahwō « eaux, rivière » (apparenté par l'indo-européen, au latin aqua « eau »). Ce nom est porté par un grand nombre de petites rivières en Europe du Nord.

La forme Aa est avant tout répandue dans les pays de langue néerlandaise et dans le nord-ouest de l'Allemagne voisine, particulièrement en Westphalie, mais apparaît aussi en Suisse alémanique.

Les langues scandinaves possèdent aussi les mots á (ancien norrois et islandais) et å (norvégien, danois, suédois et qui s'écrivait autrefois Aa et se prononce comme « eau »), signifiant « cours d'eau ». Le mot sert à nommer un très grand nombre de fleuves côtiers et de rivières, comme le Gudenå, le plus long fleuve danois, le Höje å et le Rönne å en Scanie. En Suède, le mot est le plus souvent accolé à son déterminant et suivi de la désinence n indiquant la forme définie (Fyrisån, Högvadsån, Juktån, Råån, Svartån etc.). En Islande, on trouve par exemple une rivière nommée Djúpá,  « rivière profonde ».

On trouve aussi aux Pays-Bas, en composition, les formes Ae, E, Ee, Ie ou IJ. Parfois, le nom en ie s'assimile avec l'article qui le précède pour former « Die ». Le terme Aa peut également être associé à un autre élément, comme Boulderaa, Treideraa, Gouldenaa.

La forme Au (ou Aue) est la plus répandue en Basse-Saxe et au Schleswig-Holstein, mais il s'agit le plus souvent d'un étymon germanique proche, à savoir *awjō « île, champ près de l'eau », d'où l'allemand Au, Aue « prairie près d'une rivière » cf. ancien frison ei, suédois ö, danois ø, vieux norrois ey « île ». Ach(e) apparaît en composition dans le sud de l'espace germanophone (Salzach, Kronach), où elle se confond parfois avec -ach, terminaison toponymique issue du suffixe celtique -acon (-acum).

Exemples

Aa

Ahauser Aa et Alstätter Aa, cours supérieur du Schipbeek.
 Aa de la Westphalie, Westphalie.

Trois rivières ou ruisseaux avec ce nom dans la province d'Anvers, un dans le bassin versant de l'Escaut et deux dans le bassin versant de la Meuse.

Aa, fleuve côtier du Nord.

Aa est le nom historique allemand de deux rivières lettones :
 Kurländische Aa ou Aa de Courlande (actuelle Lielupe).
 Livländische Aa ou Aa de Livonie (actuelle Gauja).

Aa, dans l'est du Brabant-Septentrional
 Aa, dans l'ouest d'Utrecht
 Aa of Goorloop, l'Aa of Molenbeek et l'Aa of Weerijs, dans l'ouest du Brabant-Septentrional, venant de Belgique
 Bakelse Aa, près de Bakel
 Bocholter Aa ou Aa-strang, près de Dinxperlo
 Boerdonkse Aa, au nord de Helmond
 Buulder Aa, Sterkselse Aa et Strijper Aa, dans le sud-est du Brabant-Septentrional
 Drentsche Aa (en partie aussi : Oude Aa)
 deux Grote Aa, un dans l'Overijssel, l'autre dans le Brabant-Septentrional
 Noord Aa, près de Zoetermeer
 Mussel Aa, le Ruiten Aa et le Westerwoldse Aa, à Westerwolde
 Pekel Aa, dans l'est de la province de Groningue
 Vledder Aa
 Wijde Aa, un embranchement du Braassemermeer entre Hoogmade et Woubrugge, en Hollande-Méridionale
 Wold Aa, en Drenthe du sud-ouest

Engelberger Aa

Ae 
 Pays-Bas :
 le Ten Poster Ae, près de Ten Post
 le Slochter Ae, près de Slochteren
 le Kerk Ae, près de Zuiderwoude
 l'Ooster Ae, près de Monnickendam
 l'Oude Ae, entre Bedum et WinsumTolij dans le parler local (assimilation de Het Oude IJ')
 le Woltersumer Ae près de Woltersum

 Autres formes 
 Angleterre 
Dans certaines régions peu élevées et anciennement humides de l'Angleterre, au Moyen Âge, le mot figurait sous les formes ea, ee et hee. Aujourd'hui, l'orthographe standard anglaise dans cet emploi est eau. On trouve ainsi dans le comté de Lincolnshire les rivières Bourne Eau, Risegate Eau et Barlings Eau.

 France Eu (ou Ou), ancienne rivière traversant la ville d'Eu (Seine-Maritime)Dieppe'' ancienne rivière ayant son embouchure à Dieppe (Seine-Maritime)

Annexes

Articles connexes 
 Å

Références 

Cours d'eau